Elena Vladimírovna de Rusia (San Petersburgo, 29 de enero de 1882-Atenas, 13 de marzo de 1957) fue gran duquesa de Rusia. Fue hija del gran duque Vladímir Aleksándrovich y de la duquesa María de Mecklemburgo-Schwerin.

Primeros años 
Elena y sus tres hermanos, Cirilo, Borís y Andrés, tenían una niñera inglesa y hablaban el inglés como su primer idioma. La joven Elena tenía mal genio y a veces se ponía fuera de control. Cuando posó para un artista a los cuatro años, agarró un cuchillo de papel y amenazó a su enfermera, que se escondió detrás del artista. «La señorita luego trasladó sus atenciones hacia mí, sus ojos negros ardían de furia», recuerda el artista. Gracias a la crianza de una madre que era muy consciente de su condición social, también fue considerada esnob. «Pobrecita, siento pena por ella», escribió la rival social de su madre, la emperatriz María Fiódorovna de Rusia, «porque ella es realmente muy dulce, pero vana y bastante ostentosa».

Matrimonio y descendencia 

Inicialmente la comprometieron con el príncipe Maximiliano de Baden, pero este se retractó del compromiso. La madre de Elena se puso furiosa y la sociedad comenzó a murmurar acerca de la dificultad de la princesa para encontrar marido. Se dice que en 1899, cuando tenía diecisiete años, fue comprometida con el archiduque Francisco Fernando de Austria, sin embargo, esto no llegó a nada cuando el archiduque se enamoró de la condesa Sofía Chotek. El príncipe Nicolás de Grecia le propuso matrimonio por primera vez en 1900, pero la madre de Elena era reacia a permitir que su hija se casara con un hijo menor sin fortuna y sin la perspectiva de heredar un trono real. Finalmente accedió a que Elena se casara con Nicolás en 1902, después de que quedó claro que no había otras ofertas en el horizonte. La pareja se casó el 29 de agosto de 1902 en Tsárskoye Seló, en Rusia. La emperatriz viuda escribió que Elena tenía «un tono muy brusco y arrogante que puede impactar a la gente» y que esperaba problemas en el matrimonio. Los «grandes modales» de la princesa irritaron a algunas personas en la corte, pero su matrimonio fue feliz.

La pareja tuvo tres hijas:
 Olga de Grecia y Dinamarca (1903-1997), más tarde princesa Olga de Yugoslavia por su matrimonio en 1923 con Pablo de Yugoslavia, con quien tuvo tres hijos.
 Príncipe Alejandro de Yugoslavia (1924-2016).
 Príncipe Nicolás de Yugoslavia (1928-1954).
 Princesa Isabel de Yugoslavia (n. 1936).

 Isabel de Grecia y Dinamarca (1904-1955), posteriormente condesa Isabel de Toerring-Jettenbach, por su matrimonio en 1934 con el conde Carlos Teodoro de Toerring-Jettenbach, con quien tuvo dos hijos.
 Conde Hans de Toerring-Jettenbach (n. 1935).
 Condesa Elena de Toerring-Jettenbach (n. 1937).

 Marina de Grecia y Dinamarca (1906-1968), más tarde princesa Marina, duquesa de Kent por su matrimonio en 1934 con Jorge de Kent, con quien tuvo tres hijos.
 Príncipe Eduardo de Kent (n. 1935).
 Princesa Alejandra de Kent (n. 1936).
  Príncipe Miguel de Kent (n. 1942).

Por medio de su hija Marina, fue abuela del príncipe Miguel de Kent. Por medio de su hija Olga fue bisabuela de la actriz americana Catherine Oxenberg, que actuó en Dinastía y en la película biográfica de Lady Di.

Vida en el exilio 
La familia más tarde se vio afectada por las turbulencias de la Revolución rusa de 1917 y la posterior crisis en Grecia, que se convirtió en una república, dando lugar a que la familia viviera en Francia por un tiempo.

Mientras vivía en Francia, la gran duquesa Elena se involucró profundamente en obras de caridad para los exiliados rusos, especialmente los niños. Escasos de dinero, debido a su exilio de Grecia y la pérdida de sus ingresos de Rusia, el príncipe Nicolás y su familia vivían en reducidas, pero elegantes, circunstancias. La colección de fabulosas joyas de la gran duquesa Elena, así como las propias obras de arte de Nicolás, fueron sus fuentes de ingresos.

La princesa Olga de Grecia se casó con el príncipe Pablo de Yugoslavia; la princesa Isabel de Grecia y Dinamarca contrajo matrimonio con el conde Carlos Teodoro de Toerring-Jettenbach, hijo de la duquesa Sofía de Baviera y descendiente de una rica familia mediatizada de Baviera; y la princesa Marina de Grecia se casó con el príncipe Jorge de Kent en noviembre de 1934.

Elena quedó viuda a principios de 1938, cuando el príncipe Nicolás sufrió un ataque al corazón y murió repentinamente. Permaneció en Grecia durante toda la Segunda Guerra Mundial y murió allí en 1957. Legó su biblioteca personal a la Escuela Anavryta.

Distinciones honoríficas 
 Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía. (Reino de Grecia).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Nicolas II de Russie de Henri Troyat (en francés).

Romanov
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Elena Vladimirovna
Fallecidos en Atenas